Штурва́льная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Штурвальная улица — улица в Москве.
 Штурвальная улица — улица в Новосибирске.

Украина 
 Штурвальная улица — улица в Херсоне.